Türkiye 1. Ligi 1963/64 was het zesde seizoen in de historie van de Süper Lig, het hoogste Turkse voetbalniveau.

Kort overzicht van het seizoen
Fenerbahçe SK werd met een punt verschil landskampioen. Titelhouder Galatasaray SK werd derde en wist daarnaast de Turkse Beker voor de tweede achtereenvolgende keer te winnen. Güven Önüt van Beşiktaş JK werd met 19 doelpunten topscorer van de competitie.

In 1963 werd de naam van de Süper Lig, die tot dan toe Millî Lig was, veranderd in Türkiye 1. Ligi. Voor het eerst in de historie van de competitie streden er 18 teams om het kampioenschap.

Een vermeend omkoopschandaal drukte zijn stempel op het seizoen 1963/64. De Turkse voetbalbond verdacht Karşıyaka SK ervan Kasımpaşa SK omgekocht te hebben. De wedstrijd tussen beide ploegen eindigde in een 4-0-overwinning van Karşıyaka SK. De overwinning werd echter afgepakt van de club uit İzmir, waardoor Karşıyaka SK aan het einde van het seizoen degradeerde. De club ging in hoger beroep en twee jaar later werd Karşıyaka SK onschuldig bevonden, waardoor de club aan het begin van het seizoen 1966/67 mocht promoveren naar de Süper Lig.

Kaart

Eindstand 1963/64

VJ = Vorig jaar (na finale- en classificatieronde); Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1963/64

† Later, in 1966, toegekend.

Degradanten en promovendi 
De promovendus die dit seizoen in de Süper Lig uitkwam:
 geen
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Fatih Karagümrük SK (nummer 10 Kırmızı Grup Süper Lig 1962/63)
 Şeker Hilal SK (nummer 11 Kırmızı Grup Süper Lig 1962/63)
 Vefa SKD (nummer 10 Beyaz Grup Süper Lig 1962/63)
 Yeşildirek SK (nummer 11 Beyaz Grup Süper Lig 1962/63)

Topscorers 1963/64

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1963/64